Суна — название населённых пунктов в Кировской области:

 Суна — село в Зуевском районе.
 Суна — административный центр Сунского района.